Japhet Zwane (1974) – ex calciatore sudafricano
 Themba Zwane (1989) – calciatore sudafricano